Pedrosillo de los Aires kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pedrosillo de los Aires (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Pedrosillo de los Aires (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar